Авдей — многозначное понятие:

 Авдей — мужское имя еврейского происхождения.
 Авдей (XIII век) — каменных дел мастер, орнаментальный скульптор.
 Авдей — село в Читинском районе Забайкальского края России.

См. также 
 Авдеев
 Авдий